Příjmení Kjær nosí více osobností:

 Ole Kjær (* 1954), dánský fotbalista
 Simon Kjær (* 1989), dánský fotbalista

Externí odkazy